Лига Леумит 1996/1997 — 45-й сезон чемпионата Израиля по футболу. Он начался 24 августа 1996 года и закончился 9 мая 1997 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Израиля на rsssf.com

1996/1997
Израиль
Израиль
Спорт в Израиле в 1996 году
Спорт в Израиле в 1997 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1996/1997